Rågskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågskär (Föglö, Åland), 
 Rågskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Rågskär (sydväst om Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Rågskär, Nagu, Åboland, 
 Rågskär, Hangö, Nyland, 
 Rågskär, Borgå, Nyland, 
 Rågskär, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Rågskär, ö, Värmdö kommun, 
 Villinge-Rågskär, ö, Värmdö kommun,

Se även
Rågskäret

Robotskapade Finlandförgreningar